Карл Майнцский (между 825 и 830—, Майнц) — архиепископ Майнца (856—863); младший сын короля Аквитании Пипина I, представитель династии Каролингов.

Биография 
После смерти в 838 году отца, Карл жил при дворе своего дяди, короля Срединного королевства Лотаря I. В 848 году, когда его старший брат Пипин II поднял восстание против короля Западно-франкского государства Карла II Лысого, Карл направился в Аквитанию, но в марте 849 года был схвачен графом Тура Вивианом и доставлен к Карлу II. Карл был приговорен советом знати к смертной казни, но Карл Лысый, будучи его крестным отцом, отменил казнь и по решению собора франкских епископов, состоявшемся в этом же году в Шартре, Карл был пострижен в монахи. Местопребыванием ему было определено аббатство Корби.

В 854 году, уже в сане диакона, Карл бежал из монастыря, чтобы присоединиться к новому восстанию Пипина II. Он набрал войско, но, видя, что восстание терпит неудачу, бежал к королю Восточно-Франкского государства Людовику II Немецкому.

8 марта 856 года король Людовик назначил Карла, вместо скончавшегося Рабана Мавра, новым архиепископом Майнца, а также архиканцлером своего королевства. На посту архиепископа Карл стал одним из влиятельнейших прелатов Восточно-Франкского государства и в 857 году провел в Майнце большой собор. Карл умер 4 июня 863 года и был похоронен в майцской . Его преемником на кафедре Майнца стал Лиутберт.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 
 

Родившиеся в 820-е годы
Каролинги
Архиепископы Майнца
Архиепископы IX века
Похороненные в Майнце